Vailly ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Vailly (Aube) im Département Aube 
Vailly (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie 
Vailly-sur-Aisne im Département Aisne 
Vailly-sur-Sauldre im Département Cher